Ein Parametrisches Modell kommt vor als:
 Parametrisches Modell (CAD) in der Konstruktionslehre
 Parametrisches Modell (Statistik), ein spezielles Statistisches Modell.